Az 1968. évi téli olimpiai játékokon a szánkó férfi egyes versenyszámát február 11. és 13. között rendezték Villard-de-Lans-ban. Az aranyérmet az osztrák Manfred Schmid nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny eredetileg négy futamból állt volna, de a negyedik futamot a nem megfelelő időjárás miatt törölték. Ezért az első három futam időeredményének összessége határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők. A futamok legjobb időeredményei vastagbetűvel olvashatóak.

Források 

F1